Japanse Industriële Standaard, aanduiding van het Japanse normalisatie-instituut voor de door hen vastgestelde industriële normen
Just in sequence, een voorraadstrategie die aansluit bij de just in time toeleveringsstrategie
Jongeren Initiatief Schinnen, vrijwilligersorganisatie voor de jeugd in Schinnen